Vikinzi
 Program Viking, američki svemirski proigram slanja letjelica na Mars iz 1970-ih
 Viking 1
 Viking 2